Loupiac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Loupiac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Loupiac (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje